Itararé kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Itararé (ort), São Paulo, 
 Itararé (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar